Хероји може бити:

 Херој, славни (одликовани) јунак
 Народни херој (одликовање), врста одликовања за ратне заслуге
 Грчки хероји, полубогови из грчке митологије
 Хероји, америчка ТВ серија
 Хероји, албум певачице народне музике, Индире Радић
 -{Heroes}-, песма Монса Селмерлева са Евровизије 2015. године